Disney's Aladdin – videogioco del 1993 per SNES e Game Boy Advance
 Disney's Aladdin – videogioco del 1993 per Mega Drive, Amiga, DOS, Game Boy, Game Boy Color e Windows
 Disney's Aladdin – videogioco del 1994 per Game Gear e Master System